Rendezvous nebo Rendez-vous, z francouzského rendez-vous, je sousloví významu „setkání“ nebo „dostavení“, „rande“.

Další významy 
 Systém rendez-vous – způsob organizace výjezdových skupin a stanovišť záchranné služby
 Jiné označení pro Dianin chrám v Lednicko-valtickém areálu
 Rendez-vous (národní přírodní památka) – národní přírodní památka v okrese Břeclav
 Rendez-vous '87 – hokejový dvojzápas výběru NHL a sovětské hokejové reprezentace v roce 1987

Externí odkazy 
 

Francouzská slova a fráze